Тельо () — испанская фамилия. Известные носители:

 Тельо, Андрес (род. 1996) — колумбийский футболист.
 Тельо, Кристиан (род. 1991) — испанский футболист.
 Тельо, Рафаэль (1872—1946) — мексиканский композитор и музыкальный педагог.
 Тельо, Родриго (род. 1979) — чилийский футболист.
 Тельо, Хулио Сесар (1880—1947) — перуанский археолог.
 Тельо, Факундо (род. 1982) — аргентинский футбольный судья.